Fiat Punto è la denominazione utilizzata per l'omonima autovettura prodotta dal 1993 al 2018. Esistono diversi modelli:
 Fiat Punto - modello entrato in produzione nel 1963
 Fiat Punto - modello entrato in produzione nel 1999
 Fiat Grande Punto - modello entrato in produzione nel 2005
 Fiat Punto Evo - modello entrato in produzione nel 2009
 Fiat Punto – modello entrato in produzione nel 2012